Gal·licà (en llatí Gallicanus) va ser un retòric romà mencionat per Frontó. Una de les teories és que Frontó es refereix no a un personatge anomenat Gallicanus sinó al sofista Favorí d'Arle, que era gal. Frontó també esmenta un Esquil·la Gal·licà al que dirigeix unes cartes, que és mencionat als Fasti com a cònsol l'any 127, en el regnat d'Adrià, i probablement altre cop cònsol el 150, però no se segur que sigui el mateix personatge que el retòric.

Referències 

Cònsols romans del segle II
Oradors romans del segle II
Retòrics